Palazzo di Giustizia – metonimia di tribunale.

Architettura

Belgio 
 Palazzo di Giustizia di Bruxelles

Canada 

 Palazzo di Giustizia di Halifax

Francia 
 Palazzo di Giustizia di Parigi
 Palazzo di Giustizia di Poitiers
 Palazzo di Giustizia di Rouen

Italia 

Palazzo di Giustizia di Agrigento
Palazzo di Giustizia di Alessandria
Palazzo di Giustizia di Ancona
Palazzo di Giustizia di Aosta
 Palazzo di Giustizia di Arezzo
Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno
Palazzo di Giustizia di Asti
 Palazzo di Giustizia di Avezzano (AQ)
Palazzo di Giustizia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Palazzo di Giustizia di Bari
Palazzo di Giustizia di Belluno
Palazzo di Giustizia di Benevento
Palazzo di Giustizia di Bergamo
Palazzo di Giustizia di Biella
Palazzo di Giustizia di Bologna
Palazzo di Giustizia di Bolzano
Palazzo di Giustizia di Brescia
Palazzo di Giustizia di Brindisi
Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio (VA)
Palazzo di Giustizia di Cagliari
Palazzo di Giustizia di Caltagirone (CT)
Palazzo di Giustizia di Caltanissetta
Palazzo di Giustizia di Campobasso
Palazzo di Giustizia di Cassino (FR)
Palazzo di Giustizia di Castrovillari (CS)
 Palazzo di Giustizia di Catania
Palazzo di Giustizia di Catanzaro
Palazzo di Giustizia di Chiavari
Palazzo di Giustizia di Chieti
Palazzo di Giustizia di Civitavecchia (RM)
Palazzo di Giustizia di Como
Palazzo di Giustizia di Cosenza
Palazzo di Giustizia di Cremona
Palazzo di Giustizia di Crotone
Palazzo di Giustizia di Cuneo
Palazzo di Giustizia di Enna
Palazzo di Giustizia di Fermo
 Palazzo di Giustizia di Ferrara
 Palazzo di Giustizia di Firenze
Palazzo di Giustizia di Foggia
Palazzo di Giustizia di Forlì
Palazzo di Giustizia di Frosinone
Palazzo di Giustizia di Gela (CL)
Palazzo di Giustizia di Genova
Palazzo di Giustizia di Gorizia
Palazzo di Giustizia di Grosseto
Palazzo di Giustizia di Imperia
Palazzo di Giustizia di Isernia
Palazzo di Giustizia di Istia d'Ombrone in provincia di Grosseto (non più in uso)
Palazzo di Giustizia di Ivrea (TO)
Palazzo di Giustizia di L'Aquila
Palazzo di Giustizia di Lagonegro (PZ)
Palazzo di Giustizia de La Spezia
Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme (CZ)
Palazzo di Giustizia di Lanusei (NU)
Palazzo di Giustizia di Larino (CB)
Palazzo di Giustizia di Latina
Palazzo di Giustizia di Lecce
Palazzo di Giustizia di Lecco
 Palazzo di Giustizia di Livorno
Palazzo di Giustizia di Locri (RC)
Palazzo di Giustizia di Lodi
Palazzo di Giustizia di Lucca
Palazzo di Giustizia di Macerata
Palazzo di Giustizia di Mantova
Palazzo di Giustizia di Marsala (TP)
 Palazzo di Giustizia di Massa
Palazzo di Giustizia di Matera
Palazzo di Giustizia di Messina
 Palazzo di Giustizia di Milano
Palazzo di Giustizia di Modena
Palazzo di Giustizia di Montefollonico, l'unica frazione di Torrita di Siena in provincia di Siena (non più in uso)
 Palazzo di Giustizia di Monza
 Palazzo di Giustizia di Napoli
Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore (SA)
Palazzo di Giustizia di Nola (NA)
Palazzo di Giustizia di Novara
Palazzo di Giustizia di Nuoro
Palazzo di Giustizia di Napoli Nord ad Aversa (CE)
Palazzo di Giustizia di Oristano
Palazzo di Giustizia di Padova
 Palazzo di Giustizia di Palermo
Palazzo di Giustizia di Palmi (RC)
Palazzo di Giustizia di Paola (CS)
 Palazzo di Giustizia di Parma
Palazzo di Giustizia di Patti (ME)
Palazzo di Giustizia di Pavia
Palazzo di Giustizia di Perugia
Palazzo di Giustizia di Pesaro
Palazzo di Giustizia di Pescara
Palazzo di Giustizia di Piacenza
 Palazzo di Giustizia di Pisa
Palazzo di Giustizia di Pistoia
Palazzo di Giustizia di Pordenone
Palazzo di Giustizia di Potenza
Palazzo di Giustizia di Prato
Palazzo di Giustizia di Ragusa
Palazzo di Giustizia di Ravenna
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria
Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia
Palazzo di Giustizia di Rieti
Palazzo di Giustizia di Rimini
 Palazzo di Giustizia di Roma
Palazzo di Giustizia di Rovereto (TN)
Palazzo di Giustizia di Rovigo
Palazzo di Giustizia di Salerno
Cittadella Giudiziaria, Salerno
Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Cittadella Giudiziaria (Santa Maria Capua Vetere) (CE)
Palazzo di Giustizia di Sassari
Palazzo di Giustizia di Savona
Palazzo di Giustizia di Sciacca (AG)
Palazzo di Giustizia di Siena
Palazzo di Giustizia di Siracusa
Palazzo di Giustizia di Soave in provincia di Verona (non più in uso)
Palazzo di Giustizia di Sondrio
Palazzo di Giustizia di Spoleto (PG)
Palazzo di Giustizia di Taranto
Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania (SS)
Palazzo di Giustizia di Teramo
Palazzo di Giustizia di Termini Imerese (PA)
Palazzo di Giustizia di Terni
Palazzo di Giustizia di Tivoli (RM)
 Palazzo di Giustizia di Torino
 Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata (NA)
Palazzo di Giustizia di Trani
Palazzo di Giustizia di Trapani
 Palazzo di Giustizia di Trento
 Palazzo di Giustizia di Treviso
 Palazzo di Giustizia di Trieste
Palazzo di Giustizia di Udine
Palazzo di Giustizia di Urbino (PU)
Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania (SA)
Palazzo di Giustizia di Varese
Palazzo di Giustizia di Venezia
Palazzo di Giustizia di Verbania
Palazzo di Giustizia di Vercelli
Palazzo di Giustizia di Verona
Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia
Palazzo di Giustizia di Vicenza
Palazzo di Giustizia di Viterbo

Romania 
 Palazzo di Giustizia di Bucarest

Slovacchia 
 Palazzo di Giustizia di Bratislava

Televisione 
 Palazzo di giustizia – serie televisiva britannica

Pagine correlate 
 Palazzo del Tribunale